La Primeira Divisão 1946/47 fue la 13.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Sporting de Portugal ganó su tercer título.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1947
Fútbol en 1946
Fútbol en 1947